Unsolved, téléfilm américain diffusée en 1960 ;
 Unsolved, série télévisée allemande diffusée entre 2004 et 2006 ;
 Unsolved, série télévisée écossaise diffusée entre 2004 et 2006 ;
 Unsolved, série télévisée américaine diffusée depuis 2018.